Esta é uma lista de vencedores de provas nacionais de futebol em Itália. Esta lista inclui as principais provas organizadas pela Federação Italiana de Futebol e pela Liga Série A, incluindo a Série A, a Taça de Itália e a Supertaça de Itália. 

O destaque colorido indica a conquista de uma Dobradinha (vencer o Campeonato e a Taça de Itália na mesma época).

Vencedores por Época

Vitórias Múltiplas

Vitórias Consecutivas

Notas:
Hepta: 7 vitórias consecutivas
Hexa: 6 vitórias consecutivas
Penta: 5 vitórias consecutivas
Tetra: 4 vitórias consecutivas
Tri: 3 vitórias consecutivas
Bis: 2 vitórias consecutivas

Futebol da Itália